Кіо́ск (від ) — термін, що може мати кілька значень:

 Кіоск — легка споруда для роздрібної торгівлі.
 Кіоск вентиляційної шахти — споруда на місці виходу вентиляційної шахти на поверхню.
 «Кіоск» — додаток від Apple Inc. для айфонів, який уможливлює отримувати на них електронні версії газет та журналів.